Il singolare del torneo di tennis Kobstaedernes ATP Challenger 2008, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roko Karanušić che ha battuto in finale Karol Beck 6-4, 6-4.

Teste di serie 

 Roko Karanušić (Campione)
 Kevin Anderson (secondo turno)
 Joseph Sirianni (quarti di finale)
 Thierry Ascione (quarti di finale)

 Lukáš Rosol (primo turno)
 Alexander Peya (quarti di finale)
 Adrian Cruciat (primo turno)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Kobstaedernes ATP Challenger 2008